|-
| (59301) 1999 CB73||||12 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (59302) 1999 CF74||||12 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (59303) 1999 CX75||||12 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (59304) 1999 CJ76||||12 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (59305) 1999 CD78||||12 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (59306) 1999 CN79||||12 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (59307) 1999 CT79||||12 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (59308) 1999 CQ83||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (59309) 1999 CY84||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (59310) 1999 CA87||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (59311) 1999 CJ87||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (59312) 1999 CR87||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (59313) 1999 CF88||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (59314) 1999 CP88||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (59315) 1999 CC89||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (59316) 1999 CL89||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (59317) 1999 CN89||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (59318) 1999 CB90||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (59319) 1999 CT91||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (59320) 1999 CH92||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (59321) 1999 CF93||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (59322) 1999 CB95||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (59323) 1999 CS95||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (59324) 1999 CF97||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (59325) 1999 CZ97||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (59326) 1999 CO98||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (59327) 1999 CG99||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (59328) 1999 CM102||||12 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (59329) 1999 CN102||||12 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (59330) 1999 CW103||||12 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (59331) 1999 CC104||||12 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (59332) 1999 CQ104||||12 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (59333) 1999 CM105||||12 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (59334) 1999 CY105||||12 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (59335) 1999 CR106||||12 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (59336) 1999 CR110||||12 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (59337) 1999 CT111||||12 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (59338) 1999 CV111||||12 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (59339) 1999 CT113||||12 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (59340) 1999 CV116||||12 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (59341) 1999 CY116||||12 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (59342) 1999 CS118||||9 лютого 1999||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (59343) 1999 CA123||||11 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (59344) 1999 CW123||||11 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (59345) 1999 CK135||||8 лютого 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (59346) 1999 CC137||||9 лютого 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (59347) 1999 CX137||||9 лютого 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (59348) 1999 CU141||||10 лютого 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (59349) 1999 CN142||||10 лютого 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (59350) 1999 CT142||||10 лютого 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (59351) 1999 CQ145||||8 лютого 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (59352) 1999 CH147||||9 лютого 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (59353) 1999 CE151||||9 лютого 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (59354) 1999 CF152||||12 лютого 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (59355) 1999 CL153||||14 лютого 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (59356) 1999 CX153||||13 лютого 1999||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (59357) 1999 CB154||||14 лютого 1999||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (59358) 1999 CL158||||11 лютого 1999||Обсерваторія Мауна-Кеа||Джейн Лу, Чедвік Трухільо, Джуїтт Девід
|-
| (59359) 1999 DV||1999 DV||16 лютого 1999||Обсерваторія Ґекко||Тецуо Каґава
|-
| (59360) 1999 DY1||||18 лютого 1999||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (59361) 1999 DW2||||20 лютого 1999||Обсерваторія Ніхондайра||Такеші Урата
|-
| (59362) 1999 DO5||||17 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (59363) 1999 DP7||||18 лютого 1999||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (59364) 1999 DS7||||18 лютого 1999||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (59365) 1999 EM||1999 EM||9 березня 1999||Обсерваторія Фаунтін-Гіллс||Чарльз Джулз
|-
| (59366) 1999 EE3||||12 березня 1999||Прескоттська обсерваторія||Пол Комба
|-
| (59367) 1999 EQ3||||15 березня 1999||Прескоттська обсерваторія||Пол Комба
|-
| (59368) 1999 EP4||||12 березня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (59369) 1999 EB5||||11 березня 1999||Королівська обсерваторія Бельгії||Тьєрі Повель
|-
| (59370) 1999 EK5||||15 березня 1999||Обсерваторія Кінґ-Сіті||Роберт Сенднес
|-
| (59371) 1999 EY6||||14 березня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (59372) 1999 EP8||||14 березня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (59373) 1999 ET10||||14 березня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (59374) 1999 EO12||||15 березня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (59375) 1999 EQ13||||10 березня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (59376) 1999 FK||1999 FK||17 березня 1999||Фарра-д'Ізонцо||Фарра-д'Ізонцо
|-
| (59377) 1999 FF1||||17 березня 1999||Коссоль||ODAS
|-
| (59378) 1999 FV3||||19 березня 1999||Обсерваторія Модри||Адріан Галад, Юрай Тотг
|-
| (59379) 1999 FO4||||17 березня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (59380) 1999 FA5||||17 березня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (59381) 1999 FZ5||||16 березня 1999||Коссоль||ODAS
|-
| (59382) 1999 FP6||||17 березня 1999||Коссоль||ODAS
|-
| (59383) 1999 FY9||||22 березня 1999||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (59384) 1999 FH10||||22 березня 1999||Обсерваторія Пістоїєзе||Лучано Тезі, Андреа Боаттіні
|-
| (59385) 1999 FH15||||19 березня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (59386) 1999 FJ17||||23 березня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (59387) 1999 FZ17||||23 березня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| 59388 Моно (Monod)||||24 березня 1999||Астрономічна обсерваторія Монте-Аґліале||Маттео Сантанело
|-
| (59389) 1999 FF21||||24 березня 1999||Обсерваторія Модри||Леонард Корнош, Юрай Тотг
|-
| 59390 Габермас (Habermas)||||24 березня 1999||Астрономічна обсерваторія Монте-Аґліале||Маттео Сантанело
|-
| (59391) 1999 FC22||||19 березня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (59392) 1999 FD23||||19 березня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (59393) 1999 FG23||||19 березня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (59394) 1999 FZ23||||19 березня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (59395) 1999 FM25||||19 березня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (59396) 1999 FY25||||19 березня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (59397) 1999 FT26||||19 березня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (59398) 1999 FF29||||19 березня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (59399) 1999 FK30||||19 березня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (59400) 1999 FH31||||19 березня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

Див. також 
 Список астероїдів

59300